Андре́й Бобро́в:
 Бобров, Андрей Викторович (род. 1972) — российский петролог и геохимик, профессор РАН. 
 Бобров, Андрей Юрьевич (род. 1964) — советский конькобежец.